Frankenried ist der Ortsname von

 Frankenried (Geiersthal), Ortsteil der Gemeinde Geiersthal, Landkreis Regen, Bayern
 Frankenried (Mauerstetten), Ortsteil der Gemeinde Mauerstetten, Landkreis Ostallgäu, Bayern